Histeria
 Histeria (canção)
 Histeria (filme)

Veja também
 Hysteria

Desambiguação